Dojo, Dojō bzw. Dōjō steht für:
 Dōjō, Übungshalle in den japanischen Kampfkünsten und Meditationshalle im Zen-Buddhismus
 Dōjō, Duo aus der Koto-Spielerin Michiyo Yagi und dem Drummer Tamaya Honda
 Dōjō: Ichi no Maki (Vol. 1), Album (2014) von Dōjō
 Dōjō: Ni no Maki (Vol. 2), Album (2017) von Dōjō
 Dojo (Musikinstrument), Hybridinstrument aus dem Resonanzkörper einer dobroartigen Gitarre und der Besaitung eines 5-saitigen Banjos
 Dojo Toolkit, JavaScript-Toolkit zum Entwickeln von Webanwendungen
 Dojō, japanischer Name für den Ostasiatischen Schlammpeitzger, eine Schmerle
 Dojō nabe, Nabemono (Feuertopf, Brühfondue) auf Basis des Ostasiatischen Schlammpeitzgers (Dojō)

Siehe auch:

 Doja
 Dōjōkun
 Immer Ärger um Dojo